John Coleman (meteorologo) - meteorologo televisivo statunitense
 John Coleman (musicista) - musicista britannico
 John Coleman (calciatore) - calciatore britannico
 John Coleman (giocatore) - giocatore australiano di football australiano